Dangereuse Séduction est un téléfilm de 1994.
 Dangereuse Séduction est la version française de Whatever It Takes, film réalisé en 2000 par David Raynr, avec Christine Lakin, Shane West, David Koechner, Richard Schiff, Jay Harrington et Marla Sokoloff.
 Dangereuse Séduction est la version française du téléfilm Deadly Betrayal réalisé par Jason Hreno en 2003, avec Richard Jutras, Nicollette Sheridan.
 Dangereuse Séduction (titre anglais : Perfect Stranger) est un film  américain réalisé en 2007 par James Foley, avec Bruce Willis, Halle Berry,  Giovanni Ribisi, Gary Dourdan.